La Primera División de Lesoto 2019-20 fue la edición número 46 de la Primera División de Lesoto. La temporada comenzó el 14 de septiembre de 2019 y culminó el 17 de julio de 2020 por la pandemia del Covid-19.

Equipos participantes

Tabla general 
Actualizado el 17 de Julio de 2020.

Véase también 
 Copa de Lesoto

Referencias 

Primera División de Lesoto
Lesoto en 2019
Lesoto en 2020
Fútbol en 2019
Fútbol en 2020